Die Campionato Sammarinese di Calcio 2021/22 war die 37. Spielzeit der san-marinesischen Fußballliga. Sie begann am 18. September 2021 und endete am 26. Mai 2022. Titelverteidiger war SS Folgore/Falciano.

Modus 
Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren spielten die 15 Mannschaften in einer Gruppe eine Doppelrunde. Die vier besten Vereine qualifizierten sich für die zweite Phase. Die Teams auf den Plätzen Fünf bis Zwölf spielten um weitere vier Plätze für die zweite Phase.

Die acht qualifizierten Mannschaften spielten im Anschluss im K.-o.-System den Meister und internationalen Plätze aus. Bei Punktgleichheit zählte der direkte Vergleich.

Erste Phase

Tabelle

Kreuztabelle

Play-offs 
Die Play-offs wurden von den Mannschaften bestritten, die in der ersten Phase die Plätze Fünf bis Zwölf belegten. Bei einem Unentschieden siegte die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.  Alle Spiele wurden am 3. und 7. Mai 2022 ausgetragen.

|}

Zweite Phase

Viertelfinale 
Alle Spiele wurden am 11. und 15. Mai 2022 ausgetragen. Bei einem Unentschieden siegte die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.

|}

Halbfinale 
Alle Spiele wurden am 18. und 22. Mai 2022 ausgetragen. Bei einem Unentschieden siegte die Mannschaft mit der besseren Platzierung in der Vorrunde.

|}

Spiel um den 3. Platz 

|}

Finale 

|}

Teilnahme am europäischen Wettbewerb

Weblinks 
 Saison auf soccerway.com

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22